Ця стаття присвячена вулицям, провулкам, площам, проспектам і тупикам міста Євпаторії.

У місті Євпаторія налічується близько 210 вулиць, провулків, проїздів, тупиків, 2 проспекти та 5 площ.

Посилання 
 Список всіх вулиць Євпаторії 
 Вулиці Євпаторії

Євпаторія